Pseudostygarctus är ett släkte av trögkrypare. Pseudostygarctus ingår i familjen Stygarctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Pseudostygarctus